La Revolución de los Jóvenes o Rebelión de los Jóvenes puede referirse a:
1908
 la Revolución de los Jóvenes Turcos, ocurrida en 1908 por el partido conocido como Jóvenes Turcos;
2010-2011
 la Revolución de los Jóvenes árabes, Revolución democrática árabe o Revolución árabe de 2010-2011 en los países árabes:
 la Revolución de los Jóvenes en Egipto, o  Revolución egipcia de 2011;
 la Revolución de los Jazmines o Revolución tunecina de 2010-2011;
 las Protestas de Argelia de 2011;
 las Protestas de Yemen de 2011;
 las Protestas de Jordania de 2011;
 las Protestas en Siria de 2011.